Enrico Martuscelli – magistrato, funzionario e politico italiano. Funzionario dell'amministrazione
 Guido Martuscelli – politico italiano
 Vittorio Martuscelli – magistrato e politico italiano